Божена Краљева (Загреб, 11. децембар 1904 — Загреб, 12. јул 1989) је била југословенска и хрватска  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Суседи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || На тараци ТВ филм || Мара
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима  || Медицинска сестра
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Покојник  ТВ филм || /
|-
| 1963. || Патент 102 ТВ филм || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу ТВ филм || /
|-
| 1964. || Доктор Кнок ТВ филм || /
|-
| 1965. || Олуја на улици ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ратна ноћ у музеју Прадо  ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прича о два камена ТВ филм || /
|-
| 1966. || Кат ТВ филм || /
|-
| 1968. || Пријетња ТВ филм || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Стара госпођица
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца ТВ филм || /
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Бог игре ТВ филм || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1976. || Има наде за номаде ТВ серија || /
|-
| 1978. || Пред одлазак Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Сусједа која слуша радио Лондон
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1904.
Умрли 1989.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Загреба